

Cinema 
 Una settimana (One Week) – cortometraggio del 1920 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline
 One Week  – film del 2008 diretto da Michael McGowan

Musica 
 One Week  – singolo dei Barenaked Ladies del 1998, dall'album Stunt